Суперкубок России по футболу 2006 года прошёл 11 марта 2006 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились чемпион России 2005, а также обладатель Кубка России сезона 2004/05 московский ЦСКА и серебряный призёр чемпионата России сезона 2005 московский «Спартак».

Подробности 
Начало игры было за армейцами, однако счёт открыли спартаковцы: на 21 минуте Роман Павлюченко подал в центр штрафной, а Егор Титов забил. На 30 минуте Жо едва не сравнял счёт, нанося удар пяткой. На 37 минуте Павлюченко забил мяч, но гол не был засчитан. На 40 минуте Квинси пробил выше цели. На 42 минуте Юрий Жирков сравнял счёт. В начале второго тайма Сантос Моцарт вывел «Спартак» вперёд. На 73 минуте после грубой ошибки Алексея Зуева Чиди Одиа сравнял счёт. За семь минут до конца основного времени Жо принёс победу ЦСКА.

Ссылки 
 Протокол матча

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2006 году
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 1 марта
Март 2006 года
2006 год в Москве